

Patronyme

 Henry Clay Frick (1849-1919), industriel de l'acier américain ;
 Henri Frick (1850-1930), personnalité politique belge ; 
 Jérémy Frick (1993-), footballeur suisse ;
 Wilhelm Frick (1877-1946), dignitaire nazi allemand ;
 Ford Frick (1894-1978), journaliste sportif, commissaire et président de ligue nationale de baseball américain ;
 Gerd Frick, (1974-), coureur de fond italien ;
 Grace Frick (1903-1979), professeure, chercheuse et traductrice américaine ;
 Gottlob Frick (1906-1994), chanteur d'opéra allemand ;
 Ernst Frick, footballeur suisse ; 
 Ernst Frick, peintre et syndicaliste anarchiste suisse 
 Billy Frick (1911-1977), artiste suisse ;
 Stephen N. Frick (1964-), astronaute américain ;
 Mario Frick (1965-), personnalité politique liechtensteinoise ;
 Mario Frick (1974-), footballeur liechtensteinois ;
 Daniel Frick (1978-), footballeur liechtensteinois ;
 Yanik Frick (1998-), footballeur liechtensteinois ;
 Noah Frick (2001-), footballeur liechtensteinois ;
 Wilhelm Frick (1877-1946), fonctionnaire, juriste et homme politique allemand.

Pseudonyme 

 Frick and Frack, duo de patineurs comiques originaires de Suisse et installés aux États-Unis en 1937.

Toponyme

 Frick, commune suisse du canton d'Argovie.
 The Frick Collection, musée d’art américain à New York.

Autres
 Prix Ford C. Frick, prix de baseball américain.